Frosini – frazione del comune di Chiusdino in provincia di Siena
 Alessandro Frosini – ex cestista e dirigente sportivo italiano
 Antonio Maria Frosini – cardinale italiano
 Giordano Frosini – sacerdote italiano
 Vittorio Frosini – docente e giurista italiano